Utrechtse Fabriek van Zilverwerken van C.J. Begeer
Koninklijke Van Kempen & Begeer
Anthonie Begeer (1856-1910)
Carel Begeer (1883-1956)